Eggeling är ett efternamn av tyskt ursprung, som också är etablerat i andra länder. Den 31 december 2013 var 11 personer med efternamnet Eggeling bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Eggeling
Fredrik Eggeling, tysk-svensk sånglärare
 Joachim Albrecht Eggeling, 
Julius Eggeling, tysk-brittisk indolog
Viking Eggeling, svensk konstnär

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn